Constanci I Clor, cèsar i després emperador romà del 305 al 306, pare de Constantí el gran 
 Constanci II, emperador romà del 337 al 361.
 Constanci III, emperador romà d'Occident el 421.
 Constanci (secretari d'Àtila) (s. V), secretari privat d'Àtila i del seu germà Bleda
 Constanci de Lió (s. V),prevere de l'església de Lió i escriptor.